Дими́трис Христо́фиас (; 29 августа 1946 — 21 июня 2019) — кипрский политик, 6-й президент Кипра (2008—2013).

Биография 
Димитрис Христофиас родился в 1946 году в деревне Дикомо, расположенной в северной части острова. С ранней юности участвовал в молодёжном движении Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ).

В юности он работал во время летних каникул, и, таким образом, начиная с раннего возраста, он познакомился с трудностями. В возрасте 14 лет вступил во Всегреческую единую организацию учащихся средних школ (ПЕОМ). В 1964 году стал членом Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЕЛ), Всекипрской федерации труда (ПЕО) и Единой демократической организации молодёжи (ЭДОН). В 1969 году на пятом съезде ЭДОН был избран членом Центрального Совета организации.

В 1969—1974 годах учился в Москве, окончил Институт общественных наук при ЦК КПСС и защитил в нём кандидатскую диссертацию по истории. С конца 1960-х годов сделал карьеру в партии АКЕЛ, в 1988 году возглавил партию после смерти своего предшественника и учителя Эзекиаса Папаиоанну.

7 июня 2001 года был избран председателем Палаты представителей Кипра. Он был переизбран на новый срок в качестве председателя парламента в 2006 году.

Президент 

24 февраля 2008 года Христофиас был избран новым президентом Кипра от Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ) при поддержке Движения за социал-демократию. Он набрал свыше 53,4 % голосов избирателей, победив своего соперника по второму туру выборов, бывшего министра иностранных дел Иоанниса Косулидиса. Среди основных тезисов его программы — возобновление диалога с турками-киприотами и урегулирование кипрской проблемы. Димитрис Христофиас является первым кандидатом от Прогрессивной партии трудового народа Кипра (АКЭЛ), коммунистического направления, занявшим должность президента Кипра.

На следующий день после своего избрания Димитрис Христофиас выступил перед своими сторонниками в Никосии и пообещал объединить остров, де-факто разделённый в настоящее время на греческую и турецкую части:

В своей речи, транслировавшейся по кипрским телеканалам, Христофиас сказал, что «У нас одна идеология — Кипр и его спасение и более справедливое общество». Завершил он свою речь словами:

28 февраля 2008 года состоялась инаугурация новоизбранного президента. Торжественная церемония инаугурации прошла во время специального заседания депутатов Палаты представителей (парламента) в Никосии. Выступая с программной речью, Христофиас заявил о том, что решение кипрской проблемы станет главным приоритетом правительства:

Христофиас выступал за нейтралитет Кипра во внешней политике и против вхождения страны в НАТО.

Переговоры по объединению острова 
21 марта состоялась первая официальная встреча между Димитрисом Христофиасом и президентом турецкой общины Кипра Мехметом Али Талатом. Главы общин договорились о возобновлении процесса переговоров по мирному урегулированию на острове, созданию экспертных групп для проработки деталей нового соглашения для решения кипрского вопроса, а также об открытии КПП на межобщинной границе в центре Никосии.

Дальнейшая судьба 
В мае 2012 года заявил, что не будет баллотироваться на второй срок, став первым действующим президентом Кипра, который не намерен добиваться переизбрания.

В октябре 2014 года на встрече в Москве с премьер-министром Крыма Сергеем Аксёновым заявил, что признаёт факт присоединения Крыма к России.

Награды 
 Большой крест ордена Спасителя (Греция, 2008).
 Большая лента Ордена Республики Сербии (Сербия, 2013).
 Большой крест I степени почётного знака «За заслуги перед Австрийской Республикой» (Австрия)
 Кавалер Большого Креста ордена Пия IX (Ватикан, 2010).
 Цепь ордена Заслуг pro Merito Melitensi (Мальтийский орден, 25 октября 2012 года).
 Орден Хосе Марти (Куба, 28 сентября 2009 года).
 Орден Омейядов 1 класса (Сирия, 4 ноября 2010 года).
 Кавалер Большой ленты Национального ордена Кедра (Ливан, 2012).
 Орден Дружбы (Россия, 30 августа 2010 года) — за большой личный вклад в развитие всесторонних российско-кипрских связей
 Медаль Пушкина (Россия, 6 декабря 2007 года) — за большой вклад в распространение, изучение русского языка и сохранение культурного наследия, в сближение и взаимообогащение культур наций и народностей
 Орден князя Ярослава Мудрого I степени (Украина, 4 июля 2011 года) — за выдающийся личный вклад в развитие украинско-кипрских межгосударственных отношений
 Почётный доктор Отделения международных и европейских экономических и политических исследований Македонского университета (2004 год)
 Почётный доктор МГИМО (2008)

Личная жизнь 
Свободно говорил по-русски. Был женат на Элзи Хирату-Христофиа, с которой познакомился во время учёбы в Советском Союзе. От этого брака — две дочери и сын.

Примечания

Ссылки 
 
 «Будущее принадлежит социализму!». Интервью в газете «Правда» с бывшим президентом Кипра Димитрисом Христофиасом

Председатели Палаты представителей Кипра
Коммунисты Кипра
Политики XXI века
Почётные доктора МГИМО
Правители Европы XXI века
Выпускники Института общественных наук при ЦК КПСС
Почётные доктора Афинского университета